San Zotico – martire con Agatonico e compagni, commemorati il 21 agosto
San Zotico – martire a Nicomedia con Dasio e Caio, commemorati il 21 ottobre
San Zotico di Comana – vescovo di Comana di Armenia
San Zotico di Costantinopoli – commemorato il 31 dicembre
San Zotico di Roma – commemorato il 10 febbraio

Pagine correlate 
Catacombe di San Zotico
Zotico (disambigua)